USS Suwanee або USS Suwannee — кораблі ВМС США.

 USS Suwanee (1865) — канонерський човен, збудований у 1865 році. Затонув у 1866 році.
 USS Suwanee (1897) — судно маячної служби. Збудований у 1897 році як «USLHT Mayflower». Перейменований на «USS Suwanee» у 1898 році. Використовувався як допоміжний крейсер під час іспансько-американської війни та як патрульний корабель під час Першої світової війни. Ніс службу в маячній службі та береговій охороні, декілька разів змінюючи назву. Зданий на злам у 1945 році.
 USS Suwanee (ID-1320) — німецьке транспортне судно «SS Mark», захоплене американцями в Манілі після ступу США у Першу світову війну. У 1919 році придбане флотом і перейменоване на «USS Suwanee (ID-1320)». Того з року виключене зі складу флоту і продане для комерційного використання, перейменоване на «SS Poznan». Потоплене у 1942 році в Аравійському морі японським підводним човном.
 USS Suwannee (CVE-27) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Сенгамон». На службі з 1942 по 1959 рік. Проданий на злам, розібраний у 1962 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни